Abbau Schweiger ist ein früherer Name folgender Orte in Polen:

 Czerwony Dwór (Węgorzewo) (Rothof), Ort im Powiat Węgorzewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Maćki (Schönbrunn), Dorf im Powiat Węgorzewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren